Гу́лиа () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Гулиа, Георгий Дмитриевич (1913—1989) — абхазский советский писатель, сын Д. И. Гулиа.
 Гулиа, Дмитрий Иосифович (1874—1960) — абхазский писатель, народный поэт Абхазии.
 Гулиа, Нурбей Владимирович (род. 1939) — российский учёный, изобретатель супермаховика.